Kreit ist der Ortsname von

 Kreit (Dasing), Ortsteil der Gemeinde Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Kreit (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kreit (Rottenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kreit (Schliersee), Ortsteil der Gemeinde Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Kreith 
 Kreithof
 Krait
 Greit
 Greith